Исько́в Яр () — село,
Задонецкий сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321782503. Население по переписи 2001 года составляло 3 (2/1 м/ж) человека. В 2020 село считается нежилым.

Географическое положение 
Село Иськов Яр находится в Кнышевом (Иськовом) яру, 
на дороге Гайдары - Беспаловка, 
на берегу правого притока реки Ольшанки Иськова ручья, 
между реками Ольшанка (4 км, правый берег) 
и Северский Донец (3 км, правый берег); 
на расстоянии одного км от села Гайдары и в семи км от города Змиёв.

Село окружено большим лесным массивом (дуб).

История 
 1658 — дата основания.
 В 1869 году на данном месте находились несколько безымянных хуторов.
 В 2001 году население составляло три человека.

Экономика 
 При СССР в селе была молочно-товарная ферма (МТФ).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района